Rockledge (Flórida)
Rockledge (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos